A 2009-es Holland TT volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Assenben rendezték június 27-én.

Ezen a versenyen Valentino Rossi megszerezte századik futamgyőzelmét. A második helyen Rossi csapattársa, Jorge Lorenzo végzett, a harmadik Casey Stoner lett.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye 

* Nicolás Terolt 20 másodperces büntetéssel sújtották, miután az utolsó körben kilökte Julián Simónt.

Források 

Motorversenyzés Hollandiában
Holland